Il singolare del torneo di tennis Caracas Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Julian Knowle che ha battuto in finale Michael Kohlmann 7-65, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Dennis van Scheppingen (secondo turno)
 Tomas Behrend (semifinali)
 Julian Knowle (Campione)
 Luis Horna (quarti di finale)

 Michael Kohlmann (finale)
 Ricardo Mello (primo turno)
 Daniel Melo (primo turno)
 John van Lottum (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Caracas Challenger 2001